

Localités 
 Lone Rock (Iowa)
 Lone Rock (Washington)
 Lone Rock (Wisconsin)

Géologie 
 Lone Rock